en Pologne
 Lelis, une gmina dans le powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Lelis, chef-lieu de cette gmina.